Příjmení Bykov () nosí více významných osobností:

 Anatolij Bykov (zápasník) (* 1953) – bývalý sovětský zápasník a reprezentant
 Jelizaveta Bykovová (1913–1989) – ruská a sovětská šachistka
 Tamara Bykovová (* 1958) – bývalá sovětská atletka, ruské národnosti
 Vjačeslav Bykov (* 1960) – bývalý sovětský hokejista marijského původu